Арабеска, също арабеск, може да означава:
 арабеска – украшение с шарка от цветя или изобразени цветя
 арабеска – музикална творба в свободна форма, която е богато украсена
 арабеска – танцова фигура в класическия балет и фигурното пързаляне
 арабеска – ориенталски музикален стил
 „Арабеска“ – филм на Стенли Донен от 1966 г.
 Балет „Арабеск“ – танцов ансамбъл в София